Rita chrysea  — вид пресноводных рыб семейства косатковых, обитающий в Индии.

Встречается в бассейне реки Маханади (штаты Орисса и Мадхья-Прадеш). Населяет реки и крупные ручьи. Нерестится в сезон муссонов.

Длина тела до 19,5 см. Является объектом коммерческого рыболовства..

Примечания 

Животные, описанные в 1877 году
Косатковые
Рыбы Азии